Силл:

 Силл — интрузивное тело, имеющее форму слоя, контакты которого параллельны слоистости вмещающей толщи.
 Силл — горная вершина в системе Сьерра-Невада в Калифорнии, США.

Персоналии 
 Силл, Джуди (1944—1979) — американская певица и композитор.
 Силл, Зак (род. 1988) — канадский хоккеист, центрфорвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».